«По семе́йным обстоя́тельствам» — советский двухсерийный телевизионный художественный фильм режиссёра Алексея Коренева, снятый в 1977 году по пьесе Валентина Азерникова «Возможны варианты, или По семейным обстоятельствам».

Премьерный показ в СССР состоялся 29 апреля 1978 года по Первой программе ЦТ.

Сюжет 
Молодые супруги Лида (Марина Дюжева) и Игорь (Евгений Стеблов) собираются обзавестись ребёнком. Мама Лиды — Галина Аркадьевна (Галина Польских) — работающая женщина, жёсткий и суровый начальник на своём рабочем месте. Она одна воспитала дочь и теперь не хочет помогать молодым заботиться о ребёнке. Кроме того, Галина Аркадьевна сама ещё женщина относительно молодая, она хочет жить полной жизнью и не планирует посвящать всё своё время сидению с внучкой. Лида и Игорь пытаются найти выход из ситуации. Оказывается, что дома Лида работать не может — она пианист-аккомпаниатор, и череда певцов раздражает Галину Аркадьевну. Попытки найти няню тоже терпят неудачу: то ребёнок не подходит няням, то няни оказываются неподходящими: чрезмерно кокетливая барышня (Наталья Мартинсон) или старик, который не хочет сидеть с собственным внуком (Анатолий Папанов). Наконец, молодые супруги и тёща решают разменять квартиру. Они обращаются к работающему нелегально агенту по обмену (Владимир Басов): в попытках подыскать жильё герои встречаются с разными людьми, узнают забавные и трагические истории.

Через какое-то время семья приходит к согласию и решает отказаться от обмена. Но Галина Аркадьевна встречает немолодого художника Николая Павловича (Евгений Евстигнеев), с которым уже познакомилась во время поисков квартиры (хотя и благодаря недоразумению). Галина выходит замуж и теперь она понимает, что все эти годы испытывал её зять: мать мужа — надменная Изольда Тихоновна (Евгения Ханаева) всячески третирует невестку и придирается к ней. Свекрови не нравится, что вместо того, чтобы создавать коммерчески выгодные работы (виды старой Москвы), Николай рисует портреты любимой жены. В то же время Изольда Тихоновна привязывается к дочери Лиды и Игоря Лене, занимается с огромной собакой, которую завели молодые супруги. Ради Лены Изольда Тихоновна обращается к логопеду (Ролан Быков), который должен скорректировать речь ребёнка, хотя при этом сам не выговаривает половину букв алфавита.

Изольда Тихоновна, как когда-то сама Галина, считает себя уже бабушкой, у которой вся жизнь прожита. Но вдруг она находит своё семейное счастье: ей делает предложение давний поклонник из Грузии; единственная проблема — его маме-долгожительнице Изольда никогда не нравилась. Вся семья — Игорь, Лида (которая ждёт второго ребёнка), Галина и Николай — провожают Изольду на вокзале (поезд Москва — Тбилиси).

В ролях 

 Галина Польских — Галина Аркадьевна
 Евгения Ханаева — Изольда Тихоновна, мать Николая
 Евгений Евстигнеев — Николай Павлович, художник, второй муж Галины Аркадьевны
 Марина Дюжева — Лида, дочь Галины Аркадьевны
 Евгений Стеблов — Игорь, муж Лиды
 Владимир Басов — Эдуард Бубукин, маклер
 Ролан Быков — логопед, не выговаривающий половину букв алфавита
 Анатолий Папанов — пенсионер-свистун, няня для Леночки
 Бухути Закариадзе — Ражден, ухажёр Изольды Тихоновны
 Людмила Зайцева — обменщица с больным мужем
 Нина Дорошина — обменщица, балерина и актриса на пенсии
 Юрий Кузьменков — Митюхин, водопроводчик
 Лев Дуров — дедушка на лестнице
 Николай Парфёнов — Трошкин, заместитель Галины Аркадьевны
 Нина Агапова — Зинуля, парикмахер
 Катя Василькова — Леночка, дочка Лиды и Игоря
 Ульяна Карпова — Леночка в младенчестве
 Наталья Мартинсон — молодая няня
 Клавдия Грищенкова — Ефросинья Фёдоровна, пожилая няня
 Надежда Репина — клиентка в парикмахерской
 Светлана Швайко — задержавшаяся сотрудница, молодая мама
 Татьяна Осмоловская — Клава, подруга Митюхина
 Владимир Козелков — милиционер
 Куандык Кожаханов — певец на репетиции у Лиды
 Анатолий Серенко — представитель творческой интеллигенции на выставке (нет в титрах)

История создания 
В основе сценария была пьеса Валентина Азерникова, написанная им для Театра имени Моссовета, спектакль назывался «Возможны варианты». В 1976 году был поставлен радиоспектакль с тем же названием.

Натурные съёмки фильма проходили в следующих местах Москвы:
 прогулка няни-Папанова с коляской в районе здания ТАСС на Б. Никитской улице;
 проход Галины Аркадьевны (Польских) к дому художника (Евстигнеев) по новому кварталу Тропарёво в районе станции метро «Юго-Западная»;
 встреча главных героев у смотровой площадки на Ленинских горах;
 объяснение Изольды (Ханаева) и Раждена (Закариадзе) на открытой веранде Северного речного вокзала.

Интерьеры снимались в павильонных декорациях «Мосфильма».

Песни 
 «Седеет пепел нашего огня» (Эдуард Колмановский — Евгений Долматовский), исполняет Лев Лещенко.
 «Спасибо вам, люди!» (Эдуард Колмановский — Михаил Танич), исполняет Людмила Сенчина.
 «Долгие проводы — лишние слёзы» (Эдуард Колмановский — Евгений Евтушенко), исполняет Павел Кравецкий.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1977 года
Телефильмы студии «Мосфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телекомедии СССР
Телефильмы на русском языке
Фильмы по сценариям Валентина Азерникова
Фильмы о Москве
Экранизации пьес
Телевизионные премьеры 1978 года